Warbly Jets (band), Amerikaanse rockband uit Los Angeles, gevormd in 2015
 Warbly Jets (album), debuutalbum van deze band uit 2017